

Persone 
 Derrick Zimmerman – cestista statunitense
 Gary Zimmerman – giocatore di football americano statunitense
 Joel Zimmerman – noto come deadmau5 – disc jockey e produttore discografico canadese
 Joey Zimmerman – attore statunitense
 Preston Zimmerman – calciatore statunitense
 Robert Allen Zimmerman – noto con il nome d'arte di Bob Dylan – cantante statunitense
 Ryan Zimmerman – giocatore di baseball statunitense
 Suzanne Zimmerman – nuotatrice statunitense
 Krystian Zimerman – pianista e direttore d'orchestra polacco

Altro 

 Isola Zimmerman – isola antartica facente parte dell'arcipelago Windmill
 3100 Zimmerman – asteroide della fascia principale
 Zimmerman – città statunitense nel Minnesota

Pagine correlate 

 Zimmermann